Sorachi bezeichnet:
 die Unterpräfektur Sorachi
 den Landkreis Sorachi-gun (Hokkaidō)